Gornji Lađevac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 76 stanovnika te 28 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 58 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji